Bailando puede referirse a:

Música 
 Bailando (2012), álbum de Juan Gabriel;
 Bailando (1982), canción de Alaska y Los Pegamoides;
 Bailando (1987), canción de Nadie, versión de la anterior;
 Bailando (1996), canción de Paradisio;
 Bailando (1999), canción de Loona;
 Bailando (2014), canción de Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Gente de Zona.

Programas de televisión 
 Bailando, programa de televisión chileno de 2016;
 Bailando por un sueño, programa de televisión con presencia en varios países;
 Bailando por un sueño, programa de televisión argentino;
 Bailando por un sueño, programa de televisión chileno de 2020;
 Bailando por un sueño, programa de televisión colombiano;
 Bailando por un sueño, programa de televisión costarricense;
 Bailando por un sueño, programa de televisión ecuatoriano;
 Bailando por un sueño, programa de televisión hondureño;
 Bailando por un sueño, programa de televisión mexicano;
 Bailando por un sueño, programa de televisión panameño;
 Bailando por un sueño, programa de televisión paraguayo;
 Bailando por un sueño, programa de televisión peruano;
 Bailando por un sueño, programa de televisión salvadoreño.